Akira peut désigner :
 Akira, un prénom japonais ;
 Akira, un manga de Katsuhiro Ōtomo ;
 Akira, un film japonais d'animation adapté du manga ;
 Akira, un jeu vidéo, tiré de l'animé, sorti en 1988 sur Famicom ;
 Akira, un jeu vidéo, tiré de l'animé, sorti en 1994 sur Amiga et Amiga CD32 ;
 Akira Psycho Ball, un jeu vidéo de flipper sorti en 2002 sur PlayStation 2 ;
 Akira, un projet de film en prises de vues réelles, adapté du manga ;
 Akira, une collection de bande dessinée de l'éditeur Glénat ;
 Akira, un personnage du manga Samurai deeper Kyo ;
 Akira, un personnage récurrent de la série Les Simpson ;
 Akira, un type de vaisseau de l'univers Star Trek ;
 Akira, le nom d'une voie d'escalade à la cotation exceptionnelle ;
 Akira, une chanson du groupe de rock Kaddisfly ;
 , un film indien de A. R. Murugadoss sorti en 2016.

Patronyme 
 Asa Akira, une actrice pornographique américaine

Pseudonyme 
 DJ Akira ou simplement Akira, un disc jockey hardcore, speedcore et gabber hongkongais

Voir aussi 
 Akhira
 Aki Ra, un ancien Khmer rouge